Julio César Martínez (1982), Paraguayaans voetballer
Julio Enrique Martínez (1985), Salvadoraans voetballer
Julio René Martínez (1973), Guatemalteeks snelwandelaar